Luigi Bailo – presbitero italiano
 Luigi Bailo (ciclista) – ciclista su strada italiano
 Luigi Bailo (militare) – militare e aviatore italiano
 Museo civico Luigi Bailo – museo di Treviso